Sancha von Kastilien kann sich auf verschiedene Personen beziehen:

 Sancha Sánchez de Castilla (1006–1027), Tochter des Grafen von Kastilien, Sancho García, Gemahlin von Berenguer Ramón I. von Barcelona
 Sancha von Kastilien (1137–1179), Königin von Navarra, Tochter von Alfons VII. von Kastilien und der Berenguela de Barcelona, Gemahlin von Sancho VI. von Navarra
 Sancha von Kastilien (1154–1208), Königin von Aragón, Tochter Alfons' VII. von León und der Riquilda von Polen, Gemahlin von Alfons II. von Aragón
 Sancha Raimúndez († 1159), Tochter von Urraca I. von Kastilien und León, Schwester von Alfons VII. von León
 Sancha de Castilla (1182–1184), Tochter Alfons' VIII. von Kastilien und der Eleonore Plantagenet

Siehe auch:
 Sancha de León (Begriffsklärung)
 Sancia di Castiglia, Oper von Gaetano Donizetti von 1832